Танский (XVIII век) — малорусский писатель; предок Гоголя по женской линии.
 Танский, Василий Михайлович ( 1678—1763) — переяславский полковник.
 Танский, Владимир Иванович (1929—2011) — советский и российский энтомолог, доктор биологических наук, профессор.
 Танский, Владимир Александрович (1940) — советский и украинский футболист и тренер.
 Танский, Игнатий (1761—1805) — польский писатель.
 Танский, Николай Георгиевич (1920—1990) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Танский, Чеслав (1862—1942) — польский художник, изобретатель, авиаконструктор, пионер планеризма.

См. также 
 Танские (польск. Tański) — дворянский род.
 Таньский, Юзеф — польский повстанец, журналист.
 Гофман-Танская, Клементина

Примечания